

Niemcy 
 Hirschroda – dzielnica gminy Balgstädt w Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland
 Hirschroda – dzielnica miasta Dornburg-Camburg w Turyngii, w powiecie Saale-Holzland